Ahrenholz ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Ahrenholz (1952–2018), deutsche Ruderin aus der DDR
 Bernt Ahrenholz (1953–2019), deutscher Germanist
Siehe auch:
 Arenholz